Dwa okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej nosiły nazwę HMAS „Torrens”, pochodzącą od rzeki Torrens przepływającej przez Adelaide:
 „Torrens” (D-67) – kontrtorpedowiec typu River
 „Torrens” (DE 53) – niszczyciel eskortowy typu River

Przypisy

Bibliografia 
 

Torrens